Муж честен (Дивный муж, муж знатен) — титул, бывший в ходу в XIV— XVI веках и обозначавший высокородного предка.

Историк Ф. И. Миллер по поручению (1776) императрицы Екатерины II сделал подборку исторических документов о дворянских родах, их происхождении и выездах родоначальников.

Материалы по истории дворянства, собранные историками Анисимом Титовичем Князевым и Фёдором Ивановичем Миллером, были поднесены Екатерине II (1784), и позже легли в основу исторического труда: Известия о дворянах российских.

Поясняя бытовавшие титулы на Руси, историк Ф. И. Миллер пишет:… Правильнее с Российскими князьями сравниваются некоторые древние фамилии, из чужих стран выезжая, но уже при своём выезде в великой знатности находившиеся и службою своей главнейшей чести степеней достигши. Когда в Родословных книгах написано: выехал «муж честен», то тем разумеется человек изящного дворянства. Палатное достоинство сделалось в таких фамилиях, якобы наследственным, он получал от Государей великие вотчины и награжденья и Князьями приняты в брачные союзы, а посему равно, как и Князьям к высокому Дворянству причислялись.

Список дворянских родов

В данный список внесены дворянские рода от выехавших «Муж честен»:

Примечания

Литература 
 Сост. граф Александр Бобринский. Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи: в 2-х т. — СПб, тип. М. М. Стасюлевича, 1890 г. Автор: Бобринский, Александр Алексеевич (1823—1903). Часть I. ISBN 978-5-88923-484-5.
 Л. М. Савёлов. Родословные записи Леонида Михайловича Савёлова: опыт родословного словаря русского древнего дворянства. М. 1906—1909 г. Изд: Печатня С. П. Яковлева. Вып: № 1-3.
 Русская родословная книга. Издание: Русской Старины. СПб., Типография министерства путей сообщения. 1873 г.
 Бочков В. Н. «Легенды» о выезде дворянских родов // Археографический ежегодник за 1969 г. М., 1971. С. 73-93.